Открытый чемпионат Германии — мужской теннисный турнир, проводимый ежегодно в июле в Гамбурге на грунтовом покрытии Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР). С 2009 года относится к категории АТР 500. Турнирная сетка рассчитана на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. Центральный корт теннисного стадиона «Ротенбаум», где проводится турнир, вмещает 13 200 зрителей.

История 
Теннисный турнир в Гамбурге проводится с 1892 года, являясь старейшим и крупнейшим в Германии. В 1912 году Международная федерация тенниса приравняла его по статусу к турнирам Большого шлема. В 1969 году, после начала Открытой эры, турнир получил статус профессионального.

До 2009 года турнир входил в число турниров Мастерс, наиболее престижных в мужском теннисе после турниров Большого шлема, и проводился в мае, перед Открытым чемпионатом Франции, но в результате реструктуризации сетки турниров АТР был понижен в статусе на одну ступень и перенесен на июль. Организаторы турнира пытались добиться отмены этого решения через суд, доказывая, что оно приведёт к отказу ведущих теннисистов, таких, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, разыгравшие финал турнира в 2007 и 2008 годах, от участия в нём в пользу турниров, дающих более высокие очковые и денежные бонусы.

Победители турнира
До начала Открытой эры рекордсменами по количеству побед в Гамбурге были Отто Фройцхайм (семь побед в 1907-1925 годах) и Готфрид фон Крамм (шесть побед с 1932 по 1949 год). Рекордсменом открытой эры является Роджер Федерер (4 победы в 2002-2007 годах). Турнир пар по три раза выигрывали Ганс Гильдемайстер (Чили) и Андрес Гомес (Эквадор) (с 1980 по 1985 год), а также испанская пара Серхио Касаль и Эмилио Санчес (с 1986 по 1992 год). Больше всего титулов в парном разряде также на счету Санчеса — 4 победы.

Финалы турнира «Открытой эры»

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт